

Geografia 
 Gramont – comune francese nel dipartimento del Tarn e Garonna nella regione dell'Occitania
 Isola Saint-Lanne Gramont – una delle Isole Kerguelen

Persone 
 Antoine III de Gramont –  militare e diplomatico francese
 Antoine IX de Gramont – nobile e generale francese
 Armand de Gramont – nobiluomo francese
 Catherine-Charlotte de Gramont – nobildonna francese e principessa di Monaco
 Élisabeth de Gramont – scrittrice francese

Altro 
 Balma - Gramont – stazione della metropolitana di Tolosa
 Teatro Gramont – teatro di Parigi

Pagine correlate 
Agénor de Gramont